Monarquía católica puede referirse a:

 Monarquía católica tradicional, sistema de gobierno;
 Monarquía Católica, nombre con el que fue definida la Monarquía Hispánica;